Euponera — род муравьёв из подсемейства Понерины. Распространены в Афротропиках (включая Мадагаскар) и Восточной Азии. Размер рабочих особей — 6–10,5 мм. Матки похожи на рабочих муравьёв, но крупнее и обладают перепончатыми крыльями. 26 видов.

Виды 

Euponera aenigmatica (Arnold, 1949)
Euponera agnivo Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera antsiraka (Rakotonirina & Fisher, 2013)
Euponera brunoi Forel, 1913
Euponera daraina Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera fossigera Mayr, 1901
Euponera gorogota Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera grandis Donisthorpe, 1947
Euponera haratsingy Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera ivolo Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera kipyatkovi Dubovikoff, 2013
Euponera maeva Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera manni Viehmeyer, 1924
Euponera mialy Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera nosy Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera pilosior Wheeler, W.M., 1928
Euponera rovana Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera sakishimensis Terayama, 1999
Euponera sharpi Forel, 1901
Euponera sikorae (Forel, 1891)
Euponera sjostedti (Mayr, 1896)
Euponera tahary Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera vohitravo Rakotonirina & Fisher, 2013
Euponera weberi Bernard, 1953
Euponera wroughtonii Forel, 1901
Euponera zoro Rakotonirina & Fisher, 2013

Примечания 

Роды муравьёв
Таксоны, описанные Огюстом Форелем
Понерины